Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)
 met het NLR Air Transport Safety Institute
 National LambdaRail, een computernetwerk in de Verenigde Staten
 North London Line, een spoorlijn in Londen
 Nazi Lowriders, een criminele bende in de VS